Segunda División 1980/1981 var den 50:e säsongen sedan Segunda Divisións start. Ligan vanns av Castellón.

Tabell

Källor
 lafutbolteca.com

1980 i Spanien
1981 i Spanien
Fotbollssäsongen 1980/1981